en Pologne
 Adolfin, un village dans la  voïvodie de Lublin ;
 Adolfin, un village dans la  voïvodie  de Mazovie.